Il doppio del Taiwan Open 1989 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1989.

Patty Fendick e Ann Henricksson erano le detentrici del titolo, ma solo la Henricksson ha partecipato in coppia con Beth Herr.

La Henricksson e la Herr hanno perso nel 1º turno contro Cecilia Dahlman e Nana Miyagi.

Maria Lindström e Heather Ludloff hanno battuto in finale 4–6, 7–5, 6–3 Cecilia Dahlman e Nana Miyagi.

Teste di serie
 Ann Henricksson /  Beth Herr (primo turno)
 Lea Antonoplis /  Cammy MacGregor (semifinali)
n/a
 Maria Lindström /  Heather Ludloff (campionesse)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Taiwan Open 1989